São João da Mata kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São João da Mata (ort), Minas Gerais, 
 São João da Mata (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar